Виталий Климов:
 Климов, Виталий Викторович (род. 1966) — украинский музыкальный продюсер и клипмейкер.